Лига звёзд Катара 2001/2002 () — 
30-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Вакра». Сезон начался 21 ноября 2001 года и закончился 1 мая 2002 года.

По итогам прошлого сезона во Второй дивизион вылетел «Эш-Шамаль». Лигу пополнил клуб «Аль-Эттифак».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
Официальный сайт лиги
Чемпионат Катара на сайте goalzz.com
Чемпионат Катара на сайте rsssf.com

2001/2002
Катар
Катар
Спорт в Катаре в 2001 году
Спорт в Катаре в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002